Jingxing kan avse följande platser i Kina:

 Jingxing – härad under Shijiazhuangs stad på prefekturnivå, Hebei-provinsen
 Jingxings gruvdistrikt – under Shijiazhuang, Hebei-provinsen
 Jingxing (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 47,07, long 123,03) – köping, Heilongjiang-provinsen
 Jingxing (socken i Kina) – socken, Chongqings storstadsområde